Скангали:

 Скангали — деревня в России, в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области.
 Скангали — железнодорожный разъезд в селе Скангали в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области